Fuorilegge (Outlaws) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1986 al 1987
Fuorilegge (Outlaws) – episodio della prima stagione di Lost
Il fuorilegge (This Gun for Hire) – film statunitense del 1942 diretto da Frank Tuttle
Il fuorilegge (Perceval le Gallois) – film francese del 1978 diretto da Éric Rohmer